Eleonore Fleur de Wurtemberg, duchesse de Wurtemberg, née le  à Friedrichshafen (arrondissement du Lac de Constance, Bade-Wurtemberg, Allemagne de l'Ouest) est un membre de la maison de Wurtemberg, devenue, par mariage en 2003, comtesse von Goëss.

Biographie

Origines familiales 
Eleonore Fleur de Wurtemberg, (en allemand : Eleonore Fleur Juanita Charlotte Eudoxie Marie-Agnes Herzogin von Württemberg), née au château de Friedrichshafen, le  est la fille cadette et le dernier des six enfants du duc Charles de Wurtemberg (1936-2022) et de la princesse Diane d'Orléans (1940). 

Le duchesse est baptisée, le , en l'église Saint-Michel du château d'Altshausen. Ses parrains sont : le roi d'Espagne Juan-Carlos (né en 1938) et le roi des Bulgares Siméon II (né en 1937), tandis que sa marraine est la princesse Charlotte von Quadt zu Wykradt und Isny, née Charlotte de Bavière (1931-2018).

Ses parents descendent tous deux du roi des Français Louis-Philippe  (1773-1850). Par son père, Eleonore de Wurtemberg est une arrière petite-fille du duc Albert de Wurtemberg (1865-1939), dernier prince héritier de Wurtemberg, et de l'archiduchesse Marguerite de Habsbourg-Lorraine (1870-1902) ; par sa grand-mère paternelle, l'archiduchesse Rose-Marie de Habsbourg-Toscane, elle est l'arrière petit-fils de l'archiduc Pierre-Ferdinand de Habsbourg-Toscane (1874-1948), grand-duc de Toscane, et de la princesse Marie-Christine de Bourbon-Siciles (1877-1947).

Eleonore de Wurtemberg a quatre frères et une sœur : Frédéric (1961-2018), Mathilde (1962), Eberhard (1963), Philipp (1964) et Michael (1965).

Jeunesse 
En 1975, lorsque le duc Charles devient chef de sa maison, sa famille quitte le château de Friedrichshafen pour s'installer au château d'Altshausen, résidence de la famille de Wurtemberg depuis 1805, où grandit la duchesse Eleonore. Durant quelques années, elle réside en Espagne où elle est proche de la famille royale. Elle assiste volontiers à des expositions artistiques, dans le cadre de sa profession.

Mariage et enfants 

Eleonore de Wurtemberg épouse, après des fiançailles annoncées en , civilement à Altshausen le  et religieusement le lendemain, en la chapelle du château d'Altshausen, Moritz, comte von Goëss, né à Klagenfurt, le , fils unique et cadet des trois enfants de Ernst Friedrich Reichsgraf von Goëss (1932-1999) et de la princesse Gabrielle zu Salm-Reifferscheidt und Dyck (1941-1985). Les mariés descendant tous deux de l'archiduc Charles-Louis d'Autriche-Teschen (1771-1847) et de son épouse la princesse Henriette de Nassau-Weilbourg (1797-1829). Moritz von Goëss, diplômé de l'Université d'Oxford, dirige une entreprise forestière.

Le couple qui réside en Autriche a trois enfants :

 Zeno von Goëss, né à Vienne, le  ;
 Flaminia von Goëss, née le  ;
 Livia von Goëss, née le .

Ascendance

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Ordre de succession à l'ancien trône de Wurtemberg

Bibliographie  
  ;
 ;
  ;
 .

Liens externes 
 
 .

Wurtemberg, Eleonore de
Naissance à Friedrichshafen
Eleonore Fleur de Wurtemberg
Duchesse de Wurtemberg